BWK peut faire référence à :
  ;
 Brandon Wheat Kings (en français, Wheat Kings de Brandon), un club de hockey sur glace, basé à Brandon, au Manitoba, au Canada.